Schaduw in de nacht is het vierde studioalbum van Stef Bos uit 1995.

Nummers 

Muziekalbum uit 1995